Такмичење у бацању копља у женској конкуренцији на 3. Светском првенству у атлетици 1991. у Токију одржано је 31. августа и 1. септембра на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из 1987. у Риму није бранила Фатима Витбред из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовале су 31 атлетичарка из 21 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 31. августа 1991. године у 16:30 по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у две групе у која су имале по три бацања. Квалификациона норма за пласман у финале износила је 62,00 метра (КВ), коју је испунило 9 такмичарки, а 3 по основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
Такмичење је одржано 1. септембра 1991. године у 16:00 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 1991. на сајту WA
 Резултати у бацању копља на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1991.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном